Geratsberg ist der Ortsname von

 Geratsberg (Dingolfing), ehemaliges Schwaigdorf und Stadtteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Geratsberg (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Geratsberg (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Geratsberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern